

Geografia 
 Portogallo
 Peniche – comune nella subregione di Ovest, in provincia di Estremadura

Persone 
 Arturo Peniche – attore messicano
 Agustín Peniche – ex calciatore messicano, attaccante
 Beatriz Zavala Peniche – politica messicana

Altro 
 Péniche – chiatta da trasporto fluviale dimensionata sulla sagoma Freycinet